Xiangzhou Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiangzhou Qu (härad i Kina, Hubei), 
 Xiangzhou Qu (härad i Kina, Guangdong), 

Robotskapade Kinaförgreningar